Volt steht für:

 Volt, physikalische Einheit für elektrische Spannung
 Volt Europa, sozialliberale, pan-europäische Partei
Volt Belgien, Partei in Belgien
Volt Bulgarien, Partei in Bulgarien
Volt Deutschland, Partei in Deutschland
Volt Italien, Partei in Italien
Volt Luxemburg, Partei in Luxemburg
Volt Malta, Partei in Malta
Volt Nederland, Partei in den Niederlanden
Volt Österreich, Partei in Österreich
Volt Portugal, Partei in Portugal
Volt Schweiz, Partei in der Schweiz
Volt Schweden, Partei in Schweden
Volt Spanien, Partei in Spanien
Volt UK, Partei im vereinigten Königreich

 Chevrolet Volt, Fahrzeugmodell
 Volt (Film), deutscher Thriller von 2016
 das englische Wort für den Tanz Volte; siehe Volta (Tanz)

Volt ist der Künstler- oder Familienname folgender Personen:

 Ghalia Volt, belgische Bluesrock-Sängerin, Gitarristin und Songwriterin
 Jessie Volt (* 1990), französische Pornodarstellerin

Siehe auch:
 Vold
 Woldt
 Vault